Halbgeschlossen steht für:
 Halbgeschlossene Spiele im Schachspiel
 Halbgeschlossene Vokale

Siehe auch:
 Halboffen